Об'єкти NGC
Ящірка (сузір'я)
Галактики